áfonya (Vaccinium) növénynemzetség; fajait is, és azok termését is gyakran nevezik egyszerűen áfonyának. A teljes felsorolást a növénynemzetség cikke tartalmazza, néhány közülük:
 fekete áfonya (Vaccinium myrtillus), további nevei: havasi meggy, havasi meggykóró, kakojza, kukajsza, kukujza, molabogyó, afinya, a hangafélék (Ericaceae) családjába tartozik, termését és levelét a népi gyógyászat is használja, termése hamvaskék
 vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea), a hangafélék (Ericaceae) családjába tartozó hegyvidéki örökzöld törpecserje, további nevei: havasi meggy, kövi málna; savanyú íze miatt csak feldolgozott formában fogyasztják, gyógynövény; termése piros
 amerikai tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon), „cranberry”,  gyümölcs, fűszer és gyógynövény; termése piros

 Áfonya, női keresztnév